Hrvatska
 Brda (Split), predio grada Splita

BiH
 Brda (Bugojno, BiH), naseljeno mjesto u općini Bugojno
 Brda (Donji Vakuf, BiH), naseljeno mjesto u općini Donji Vakuf
 Brda (Drvar, BiH), naseljeno mjesto u općini Drvar
 Brda (Kalinovik, BiH), naseljeno mjesto u općini Kalinovik
 Brda (Konjic, BiH), naseljeno mjesto u općini Konjic
 Brda (Kupres, BiH), naseljeno mjesto u općini Kupres
 Brda (Olovo, BiH), naseljeno mjesto u općini Olovo
 Brda (Rogatica, BiH), naseljeno mjesto u općini Rogatica
 Brda (Trnovo FBiH, BiH), naseljeno mjesto u općini Trnovo (FBiH)
 Brda (Srebrenik, BiH), naseljeno mjesto u općini Srebrenik
 Brda (Vareš, BiH), naseljeno mjesto u općini Vareš
 Brda (Velika Kladuša, BiH), naseljeno mjesto u općini Velika Kladuša
 Brda (Vlasenica, BiH), naseljeno mjesto u općini Vlasenica
 Brda (Kalesija, BiH), naseljeno mjesto u općini Kalesija
Crna Gora:
 Crnogorska Brda, stari naziv za dio teritorija današnje Crne Gore, između rijeka Tare i Lima na sjeveru i rijeka Zete i Morače na jugu
 Brda (Budva, Crna Gora), naselje u općini Budva
 Brda (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja
 Brda (poluotok u Boki kotorskoj)

Slovenija
 Brda (Slovenija), naselje i općina 

Poljska
 Brda (rijeka), pritoka Visle